Thomsett ist der Familienname folgender Personen:

 David Henry Thomsett, eigentlicher Name von David Clayton-Thomas (* 1941), kanadischer Sänger und Komponist
 Michael C. Thomsett (Michael Christopher Thomsett; * 1948), britisch-US-amerikanischer Autor und Komponist 
 Sally Thomsett (* 1950), britische Schauspielerin